Geschlecht steht für:

Biologie:
 biologisches Geschlecht von Lebewesen
 weibliches Geschlecht, stellt bei der zweigeschlechtlichen Fortpflanzung die Eizellen bereit
 männliches Geschlecht, stellt bei der zweigeschlechtlichen Fortpflanzung die Samenzellen bereit
 biologisches Geschlecht von Menschen, siehe Menschliche Geschlechtsunterschiede
 diverse weitere Klassifikationen von Lebewesen anhand von Merkmalen wie Chromosomen, Hormonen, Keimdrüsen, Genitalien, siehe Geschlechtsdetermination
 Genitalien, die primären Geschlechtsmerkmale, siehe Geschlechtsorgan

Sozialwissenschaften:
 Geschlecht (Genealogie), eine sehr große und alte Familie, von einem gemeinsamen Stammvater abstammend
 Geschlechtsidentität, geschlechtsbezogene Aspekte der menschlichen Identität

Juristerei:
 Legaldefinition des Geschlechts, siehe Geschlechtliche Selbstbestimmung

Sprachwissenschaft:
 Genus, das grammatische Geschlecht als Klassifizierung von Substantiven
 Sexus, das natürliche Geschlecht der bezeichneten Lebewesen

Musik:
 Tongeschlecht, Dur oder Moll

Mathematik:
 Geschlecht (Fläche), die Anzahl der „Löcher“ einer Fläche in der Topologie
 Geschlecht (algebraische Kurve), eine Invariante
 eine Klassifikation in der Zahlentheorie quadratischer Formen, siehe Geschlechtertheorie

Geschlecht ist der Familienname folgender Personen:
 Roman Geschlecht (* 1961), deutsch-polnischer Fußballspieler

Siehe auch:
 drittes Geschlecht (nicht männlich oder weiblich)
 Datenstandards zur Beschreibung des Geschlechts